

Patronyme 

 , cheffe d'entreprise guinéenne, fille de Mohamed Béavogui ;
 Bernard Pévé Béavogui (1985- ), écrivain guinéen ; 
 Hawa Béavogui (1979- ), femme politique guinéenne ;
 Louis Béavogui (1923-1984), homme d’État et Premier ministre de Guinée ;
 Mama Sany Béavogui (1985 - ), militaire et femme politique guinéen ; 
 Mohamed Béavogui (1953- ), homme d’État et Premier ministre de Guinée ;
 Oyé Béavogui (1992- ), homme politique et député à l'Assemblée nationale de la République de Guinée.